Виктория Парк:

 Виктория Парк — стадион в Аваруа, Острова Кука.
 Виктория Парк — стадион в Баки, Шотландия.
 Виктория Парк — стадион в Дингуолле, Шотландия.
 Виктория Парк — стадион в Хартлпуле, Англия.

См. также 
 Виктория Парк/Стампид (Си-Трейн) — станция Си-Трейна в Калгари.